Moncalvillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Moncalvillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Moncalvillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar